Lúcio Aurélio Orestes (cônsul em 157 a.C.), cônsul em 157 a.C..
 Lúcio Aurélio Orestes (cônsul em 126 a.C.), cônsul em 126 a.C., filho do anterior.
 Lúcio Aurélio Orestes (cônsul em 103 a.C.), cônsul em 103 a.C., filho do anterior.

Desambiguações de antropônimos